Franciszek Andriolli, (1794, Brentonico – 1861, Wilno, artista polacco, pittore, scultore di origine italiana
 Michał Elwiro Andriolli (1836, Wilno – 1893, Nałęczów), un artista grafico polacco, illustratore e pittore